Bundestagswahlkreis 264 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Waiblingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Göppingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Güstrow – Sternberg – Lübz – Parchim – Ludwigslust (1990 bis 1998)